

Населені пункти та їхні частини

 Кеж — село в гміні Белжице Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Кеж — село в гміні Любохня Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Кеж — село в гміні Лідзбарк-Вармінський Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кеж — село в гміні Островіте Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Кеж — частина села Воля-Перова в гміні Нові Острови Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Кеж — частина села Длужнево-Дуже в гміні Старожреби Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Кеж — колонія в гміні Скемпе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки